Касарехос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пинарес. Занимает площадь 28,08 км². Население 211 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается святой Ильдефонсо.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сории